Het seizoen 2001/2002 van RKC Waalwijk was het 18de jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 14de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de zevende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het vierde seizoen onder leiding van Martin Jol. Onder zijn hoede eindigde de club uiteindelijk op de achtste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de derde ronde, waarin PSV Eindhoven met 2-1 te sterk was na sudden death.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2001/02 en onder leiding van trainer-coach Martin Jol als achtste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2002
RKC Waalwijk